Джордж Хэй-Драммонд, 12-й граф Кинньюл (; 16 июля 1827 — 30 января 1897) — шотландский пэр и игрок в крикет. С 1827 по 1866 год он был известен под титулом учтивости — виконт Дапплин.

Биография 
Родился 16 июля 1827 года. Старший сын Томаса Роберта Хэя-Драммонда, 11-го графа Кинньюла (1785—1866), и Луизы Бертон Роули (? — 1885), дочери сэра Чарльза Роули, 1-го баронета (1770—1845), и Элизабет Кинг.

20 июля 1848 года Джордж Хэй-Драммонд женился на леди Эмили Бланш Шарлотте Сомерсет (26 января 1828 — 27 января 1895), дочери Генри Сомерсета, 7-го герцога Бофорта (1792—1853), и Эмили Фрэнсис (урожденной Смит). Она умерла от бронхита 27 января 1895 года в отеле «Беркли», Пикадилли, Лондон, и была похоронена в Дапплине. Сам граф Кинньюл скончался 30 января 1897 года в возрасте 69 лет в бунгало, Торки, Девон. Он был похоронен днем в субботу, 6 февраля 1897 года, на небольшом частном семейном кладбище в садах замка Дапплин.

Он служил мировым судьей и заместителем лейтенанта Пертшира.

У графа и графини было восемь детей:

 Джордж Роберт Хэй, виконт Дапплин (27 мая 1849 — 10 марта 1886), в 1871 году женился на Агнес Сесил Эммелин Дафф (1852—1925), дочери Джеймса Даффа, 5-го графа Файфа, и Агнес Дафф, графиня Файф, которая умерла при родах. У них была одна дочь:
 Агнес Бланш Мари Хэй (6 декабря 1873 — 13 декабря 1938)
 Леди Констанс Бланш Луиза Хэй (род. 15 августа 1851 года), с 1880 года замужем за игроком в крикет Уолтером Хэдоу (? — 1898)
 Фрэнсис Джордж Хэй (29 мая 1853 — 11 сентября 1884), холост
 Арчибальд Хэй, 13-й граф Кинньюл (20 июня 1855 — 7 февраля 1916), преемник отца
 Алистер Джордж Хэй (18 апреля 1861 — 15 апреля 1929), в 1890 году женился на Дагмар Камилле Вайолет Гревилл (? — 1938), дочери Элджернона Гревилла, 2-го барона Гревилла
 Клод Джордж Драммонд Хэй (24 июня 1862 — 24 октября 1920), политик, холост
 Леди Мюриэль Генриетта Констанс Хэй (14 августа 1863 — 2 января 1927), с 1890 года замужем за графом Александром Мюнстером (1858—1922)
 Леди Селия Эванджелина Констанс Хэй (9 июня 1857 — 18 мая 1868).

Титулатура 
 12-й граф Кинньюл (с 18 февраля 1866)
 12-й виконт Дапплин (с 18 февраля 1866)
 12-й лорд Хэй из Кинфаунса (с 18 февраля 1866)
 5-й барон Хэй из Пидвардайна (с 18 февраля 1866)
 6-й виконт Дапплин (с 18 февраля 1866).

Примечания

Ссылки 
 The Greatest Cricket Teams that Never Existed by Allen Maslen
 12th Earl of Kinnoull at ESPNcricinfo.com

Члены палаты лордов Великобритании
Графы Кинньюл
Крикетчики Англии